Эмденская порода гусей (ранее также эмбденская; , или ) выведена в Германии в давние времена. Характеризуется белым оперением и высокими продуктивными качествами.

История 
Эмденские гуси упоминаются Дарвином. Созданы в Германии в окрестностях Эмдена.

Экстерьер 
Эмденские гуси имеют белый цвет оперения.

Голова у гусей большая, широкая; клюв короткий, толстый, оранжевого цвета; шея длинная с изгибом; под клювом у основания имеется «кошелёк».

Туловище массивное, длинное и широкое, с небольшой складкой на животе; ноги короткие, крепкие. Клюв и ноги оранжевого цвета.

Продуктивность 
Живая масса взрослых гусаков достигает 10 кг, гусынь — 8 кг. Средняя яйценоскость составляет 25—35 яиц в год.

Гуси этой породы хорошо откармливаются. Живая масса гусят к 60-дневному возрасту достигает 3,8—4 кг. Мясо и жир эмденских гусей имеют высокие качества.

См. также 
 Домашний гусь
 Порода (животноводство)
 Породы домашних гусей

Примечания 

Породы гусей
Животноводство в Германии
Эмден